Hunold ist der Name folgender Personen:

Vorname:
 Hunold von Aquitanien († 774), Herzog von Aquitanien
 Hunold von Merseburg, Bischof
 Hunold I. von Plettenberg (* um 1190), von 1256 bis 1260 Marschall von Westfalen

Familienname:
 Alexandra Fischer-Hunold (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Alfred Hunold (1922–1996), deutscher Sportwissenschafter
 Balthasar Hunold (1828–1884), Schweizer Lyriker
 Christian Friedrich Hunold (1680–1721), deutscher Schriftsteller
 Erich Hunold (1869–1923), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Francis Werner Hunold (1912–2004), römisch-katholischer Geistlicher
 Friedemann Hunold (1773–1840), deutscher Bildhauer
 Gerfried Werner Hunold (1938–2022), deutscher Moraltheologe
 Günther Hunold (* 1926), deutscher Autor
 Hans Hunold (1939–2009), Schweizer Maler, Bildhauer und Grafiker
 Joachim Hunold (* 1949), Gründer und Mitglied im Verwaltungsrat der Fluggesellschaft Air Berlin
 Kristin Alia Hunold (* 1993), deutsche Theater- und Filmschauspielerin sowie Hörspiel- und Hörbuchsprecherin
 Michael Hunold (1621–1672), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Rainer Hunold (* 1949), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hunolt